Els resultats de la temporada 1959/60 de la Primera Divisió de futbol espanyola es mostren a continuació.

Classificació general 

La victòria es premiava amb 2 punts i l'empat amb 1.

Resultats 
 Lliga de Campions: FC Barcelona.
 Copa del Generalíssim: Atlètic de Madrid.
 Descensos: Osasuna i U.D. Las Palmas.
 Ascensos: Reial Mallorca i Racing de Santander.

Màxims golejadors

Referències 

1959
Lliga de futbol espanyola
Lliga de futbol espanyola